Ралли Центральной Европы — ралли-рейд гонки на выносливость, состоявшийся в Румынии и Венгрии. Оно прошло в 2008 году в качестве замены отменённого «Дакара». Ралли было организовано Amaury Sport Organisation.

Маршрут 
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          17.910461425781,
          47.093500502408
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          17.896728515625,
          46.959167311794
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          19.054412841797,
          47.493544679516
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          21.615600585938,
          47.533892645287
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          23.568420410156,
          47.655212954688
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "LineString",
        "coordinates": [
          [
            19.072265625000004,
            47.45037978769006
          ],
          [
            19.072265625000004,
            47.45037978769006
          ],
          [
            21.511230468750004,
            47.76148371616669
          ],
          [
            21.511230468750004,
            47.76148371616669
          ],
          [
            23.598632812500004,
            47.67278567576541
          ],
          [
            23.598632812500004,
            47.67278567576541
          ],
          [
            21.665039062500004,
            47.56911375866714
          ],
          [
            21.665039062500004,
            47.56911375866714
          ],
          [
            17.913208007812504,
            47.09817500706038
          ],
          [
            17.913208007812504,
            47.09817500706038
          ],
          [
            17.896728515625004,
            46.96338498544958
          ],
          [
            17.896728515625004,
            46.96338498544958
          ]
        ]
      }
    }
  ]
}Мероприятие началось в Будапеште 19 апреля и закончил на озере Балатон в Венгрии 26 апреля 2008.

Таблица с расположением между стартом и финишем каждого этапа ралли, а также расстояние каждого этапа.

Результаты

Мотоциклы 
 Дэвид Кастеу (KTM) 12:21:14
 Франсиско Лопес (KTM) +2:58
 Ален Дюкло (KTM) +19:39
 Хосе Мануэль Пельисер (Yamaha) +21:20
 Сирил Депре (KTM) +22:50

Автомобили 
 Карлос Сайнс/Михель Périn,  Volkswagen Race Touareg 2, 11ч18м08с
 Стефан Петрансель/Жан-Поль Коттре, Mitsubishi Pajero Evolution, + 2.01 м
 Дитер Деппинг/Тимо Готтшальк, Volkswagen Race Touareg 2, + 6.34 м
 Люк Альфан/Жиль Пикар, Mitsubishi Pajero Evolution, + 7.28 м
 Карлос Соуза/Андреас Шульц, Volkswagen Race Touareg 2, + 33.45 м
 Бруно Саби/Алена Guehennec, BMW X3 CC, + 46.30 м
 Роберт Болдуин/Кевин Хис, Hummer H3, + 56.02 м
 Филипп Гаш/Франсуа Флик, SMG + 1ч07м08с
 Мирослав Заплетал/Владимир Nemajer, Mitsubishi L200, + 1ч12м19с
 Робби Гордон/Энди Гридер, Hummer H3, + 1ч25м38с

Грузовики 
 Ханс Стейси, Эдди Chevaillier, Бернард дер Киндерен, MAN TGA, 11:43:20
 Wulfer Ван Гинкель, Даниэл Bruinsma, Ричард де Рой, GINAF X2222, +0:33:43
 Алеш Лопрайс, Ладислав Лала, Милан Holáň, Tatra T815-2, +0:53:18
 Spáčil Марек, Иржи Žák, Зденек немец, LIAZ 151154, +1:27:42
 Марко Доно, Андреа Bettiga, Анджело Фумагалли, Iveco, +1:28:27

Ссылки 

Спорт в Европе в 2008 году
Ралли «Дакар»
Ралли-рейды